Провинция Кампхэнгпхет (Kamphaeng Phet,  — «алмазные стены») — одна из центральных провинций Королевства Таиланд, расположена примерно в 358 км от Бангкока.

Административным центром является город Кампхэнгпхет, который существовал уже в XIV веке в царстве Сукхотаи, но назывался Чаканграо. Кампхэнгпхет играл роль важного оборонительного центра королевства.

Географическое положение 
Провинция Кампхэнгпхет расположена в долине реки Пинг, и охватывает около 8 607,5 км². На западе находятся горы, покрытые лесами.

Климат 
Климат тропический, муссонный. Средняя температура составляет 27,1 °C.

Административное деление 

Территория провинции делится на 11 районов — ампхое:

 Столичный район Кампхэнгпхе́т — Mueang Kamphaeng Phet ()
 Сайня́м — Sai Ngam ()
 Кхлонгла́н — Khlong Lan ()
 Кха́ну-Воралаксабури́ — Khanu Woralaksaburi ()
 Кхло́нг-Кхлю́нг — Khlong Khlung ()
 Пра́нкратаи — Phran Kratai ()
 Ланкрабы́ — Lan Krabue ()
 Сайтхонгваттана́ — Sai Thong Watthana ()
 Пангсила́-Тхо́нг — Pang Sila Thong ()
 Бынг-Самакхи́ — Bueng Samakkhi ()
 Ко́сампи-Накхо́н — Kosamphi Nakhon ()

Достопримечательности 
В городе Кампхэнгпхет открыт Национальный музей, в котором можно изучить предметы искусства прошлых времён, скульптуры, статуи Будды и другие экспонаты, найденные во время археологических раскопок. Историческая часть города к востоку от реки Пинг находится под охраной ЮНЕСКО.

На западном берегу реки Пинг находится древний город Мыанг Накхон Чум. Вокруг Мыанг Накхон Чум сохранилась 2-метровая стена, а в самом городе — остатки древнего поселения Кампхэнг Пом Тхунг Сетхи Пхет. В центральной части города находится храм Ват Пхра Бором Тхат, выполненный в бирманском стиле. В городе есть несколько бронзовых статуй Будды.

Парки 
В западной части провинции, среди горных хребтов находится Национальный парк Кхлонг Лан (). Площадь парка составляет около 300 км². Большая территория парка покрыта труднопроходимыми джунглями, в некоторых местах бьют источники. Среди скал берёт своё начало 95-метровый водопад Кхлонг Лан.

На границе провинций Накхонсаван и Кампхэнгпхет находится Национальный парк Мэ Вонг (), созданный в 1987 году с целью защиты джунглей. Площадь парка составляет около 894 км², в нём есть несколько пешеходных маршрутов, которые ведут к смотровым площадкам.

Если следовать по этим маршрутам, на пути встретятся многочисленные природные достопримечательности в виде водопадов, удивительных деревьев и потрясающих пейзажей.

В 43 километрах от административного центра провинции находится Национальный парк Кхлонг-Ванг-Тьао (). В парке естественно произрастают тиковые деревья, а также много красивых водопадов.

Фестивали 

В феврале проходит фестиваль Нган Ноп ПхраЛен Пхленг (). Традиции празднования существуют ещё со времен Сукхотая: проходят красочные парады, шествия, соревнования.

В сентябре проводится фестиваль Клуай Кхай (), который посвящён главному плоду провинции — банану. Жители благодарят богов за урожай этого фрукта. Проводятся конкурсы по изготовлению блюд из банана, многочисленные спектакли и другие развлечения.

Примечания 

Провинции Таиланда